Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але Пен вирішила того року не брати участі. Сє грала в парі з Флавією Пенеттою, але у чвертьфіналі вони зазнали поразки від Андреа Главачкової і Луціє Градецької.

Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова виграли свій другий підряд титул Великого шолома, у фіналі перемігши Кейсі Деллакву і Ярославу Шведову з рахунком 3–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2015
2015 у тенісі